Marl Creek (engl. für „Mergelbach“) ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Marl Creek (Pleasant Valley Fisher River), Zufluss des Pleasant Valley Fisher River im Lincoln County, Montana
 Marl Creek (South River, Steeles Tavern), Zufluss des South River im Rockbridge County bei Steeles Tavern, Virginia
 Marl Creek (South River, Riverside), Zufluss des South River im Rockbridge County bei Riverside, Virginia
 Marl Creek (West Branch Sturgeon River), Zufluss des West Branch Sturgeon River im Cheboygan County, Michigan